Ewing může být:

příjmení
 James Ewing (1866–1943), americký patolog a onkolog
 Ewingův sarkom
 James Arthur Ewing (1916–???), v letech 1952–1953 guvernér Americké Samoy
 Patrick Ewing (* 1962), americký profesionální basketbalista
 rodina Ewingova, hlavní hrdinové amerického televizního seriálu Dallas 

geografie
několik měst a obcí v USA
 Ewing (Alabama)
 Ewing (Illinois)
 Ewing (Indiana)
 Ewing (Kalifornie)
 Ewing (Kentucky)
 Ewing (Louisiana)
 Ewing (Missouri)
 Ewing (Nebraska)
 Ewing (New Jersey)
 Ewing (Ohio)
 Ewing (Virginie)
 Ewing Farms (Alabama)

 několik obcí nesoucích název Ewing Township

 Ewing Seamount, podmořská hora v Atlantiku

další významy

 Ewing (komunikační agentura), nezávislá komunikační agentura působící v České republice
 Ewing (tým), americký závodní tým a výrobce monopostů z 50. let 20. století

Související články 
 Eving